Le tournoi US Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute à La Jolla du 7 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Dorothy Knode.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dorothy Knode et Mary Prentiss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Hardcourt

Navigation 

dames 1961
US Hardcourt
Compétition de tennis à San Diego
La Jolla
Tennis aux États-Unis en 1961
Sport en décembre 1961